Цы́пин — фамилия; имеет женскую форму Цыпина.

По происхождению — либо русская (от «цыпа» — уменьшительное название цыплёнка), либо еврейская (вариант фамилии Ципин — от уменьшительной формы имени Ципора).

Известные носители 
 Цыпин, Артём Витальевич (род. 1969) — российский актёр театра и кино, театральный режиссёр.
 Цыпин, Владислав Александрович (род. 1947) — российский священнослужитель, протоиерей РПЦ.
 Цыпин, Георгий Львович (род. 1954) — американский художник-постановщик, сценарист и скульптор.
 Цыпин, Жорж (Георгий Самуилович Цыпин; 1907—1987) — французский дирижёр и композитор.
 Цыпин, Григорий Евгеньевич (1899—1938) — издательский деятель

См. также 
 Цыбин
 Цыпкин